Токарево — село в Рыбновском районе Рязанской области, входит в состав Пионерского сельского поселения.

География 
Село расположено в 2 км на юг от центра поселения посёлка Пионерский и в 36 км на юго-запад от райцентра города Рыбное.

История 
Деревянная церковь Преображения Господня и Бога Нашего Иисуса Христа в селе Токареве упоминается в приправочных книгах 1616 года. Само село значилось за вдовою Марьей Васильевной женой Волынскова. Дворов в селе Токареве в начале XVII века показано всего 13, в числе которых упоминается и двор вотчинников. По окладным книгам 1676 года у церкви приходских дворов 31, из которых было 8 дворов засечных сторожей. В 1733 году Анастасией Александровной Нарышкиной в селе построена новая деревянная церковь. В 1835 году прихожанами была построена деревянная Преображенская церковь. В 1905 году в селе была построена каменная церковь Спаса Преображения.

В XIX — начале XX века село являлось центром Токаревской волости Михайловского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 120 дворов.

С 1929 года село являлось центром Токаревского сельсовета Больше-Коровинского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1956 года — в составе Рыбновского района, с 2005 года — в составе Пионерского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе находится полуразрушенная Преображенская церковь (1905).

Примечания 

Населённые пункты Рыбновского района